est la formule brute de plusieurs isomères.

 Cycloalcane
 [3]prismane ou prismane ou tétracyclo[2.2.0.02,6.03,5]hexane ou benzène Ladenburg, numéro CAS 

 Alcène cyclique
 Tricyclo[3.1.0.02,6]hexène
 (5R,6R)-tricyclo[3.1.0.02,6]hex-1-ène, numéro CAS 
 (5S,6S)-tricyclo[3.1.0.02,6]hex-1-ène, numéro CAS 
 (2s,5s)-tricyclo[3.1.0.02,6]hex-1(6)-ène, numéro CAS 
 (1R,5r,6S)-tricyclo[3.1.0.02,6]hex-2-ène, numéro CAS 
 (1s,2r,5r,6s)-tricyclo[3.1.0.02,6]hex-3-ène ou benzvalène , numéro CAS 
 bicyclo[2.2.0]hexa-2,5-diène ou benzène Dewar, numéro CAS 
 fulvène, numéro CAS 
 [3]radialène ou 1,2,3-triméthylènecyclopropane, numéro CAS 

 Composé aromatique
 benzène ou [6]annulène, numéro CAS 

 Hypothétique
 Benzène de Claus, pas de numéro CAS